Ministerie van Industrie en Handel (Polen) - voormalig ministerie in Polen
 Ministerie van Industrie en Handel (Tsjechië) - een ministerie in Tsjechië
 Ministerie van Handel en Industrie - nu Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme; Suriname